Найкращі слов'янські футболісти за роками — символічний реєстр топ-гравців слов'янського походження. Сформований делегатами VII Всеслов'янського з'їзду, який відбувся в червні 1998-го у Праці. Охоплює 1947—1997 роки, бо саме стільки минуло між VI і VII Всеслов'янськими з'їздами.

Лауреати 
36 футболістів стали лауреатами опитування: 27 мають по одному титулу, семеро — по два, Ладислав Кубала — три, натомість на рахунку Олега Блохіна сім титулів.

Український слід 
Серед лауреатів опитування рівно 10 українців (усі виступали за київське «Динамо»):
 1. Ю. Войнов (2 титули): 1958, 1960
 2. В. Серебряников (1): 1967
 3. В. Мунтян (2): 1969, 1973
 4. В. Колотов (1): 1971
 5. О. Блохін (7): 1972, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981
 6. А. Дем'яненко (2): 1984, 1985
 7. І. Бєланов (1): 1986
 8. О. Заваров (1): 1987
 9. О. Михайличенко (2): 1988, 1990
 10. В. Безсонов (1): 1989

Найкращі східнослов'янські голкіпери за роками 
У 1994—2013 роках Слов'янська партія України визначала найкращого голкіпера, який мав громадянство України, Росії або Білорусі.

Див. також 
 Списки найкращих футболістів Східної Європи

Джерела 
 Анатолій Скоробагатько. Спортивні опитування: Україна та світ. — К.: [самвидав], 2001. — 82 с.
 Газета «Український футбол» за 7 березня 2017 року, № 15-16

Списки:Футбол